Liste des candidats pour les élections législatives de juin 2007 :

Corrèze

circonscription 
Député sortant : François Hollande (PS)

* Député sortant

Député élu : François Hollande (PS)

circonscription 
Député sortant : Frédéric Soulier (UMP)

* Député sortant

Député élu : Philippe Nauche (PS)

(Ussel) 
 Jean-Pierre Dupont : UMP, sortant : RÉÉLU
 Martine Leclerc : PS
 Jean-Louis Faure : PCF
 Jacques Chastagnol : PRCF

Creuse 
  (Guéret)
 Alexandre Fontana : Parti social libéral européen
 Vincent Labrousse : Gauche unie antilibérale-PCF-LCR-Comité Bové
 Michel Vergnier : PS, sortant : RÉÉLU

  (Aubusson)
 Georges Sarre : MRC-PS-PRG
 Joël Lainé : Gauche unie antilibérale-LCR-PCF-Comité Bové
 Françoise Bernardet : MNR-Alliance patriotique
 André Rigaud : CPNT
 Réjane Guidon : FN
 Paulette Sagnard : Partit occitan-Les verts
 Alain Gribet : UDF-MoDem
 Roger Gorizzutti : LO
 Jean Houlmann : La France en action
 Olga Tuduri : MPF
 Jean Auclair : UMP, sortant : RÉÉLU

Haute-Vienne 
  : (Limoges-Centre)
 Thierry Villeger - Alternative libérale
 Monique Boulestin - Parti Socialiste : ÉLUE
 Jean-Jacques Bélézy - UDF-MoDem
 Alain Marsaud - Union pour un mouvement populaire, sortant
 Magalie Servant - FN
 Nicolas Berthon - Les Verts
 Daniel Clérembaux - LCR
 Bernard Dufour - MPF
 Catherine Dumon - LO
 Martine Demaison - La France en action
 Yoann Jauberty - MNR
 Patrick Charles - ADS
  : (St-Junien - St-Yrieix)
 Daniel Boisserie - Parti Socialiste, sortant : RÉÉLU
 Evelyne Guilhem - UMP
 Christophe Lechevallier - UDF-MoDem
  : (Bellac)
 Marie-Françoise Pérol-Dumont - Parti Socialiste, sortante, RÉÉLUE
 Béatrice Martineau - UMP
 Nadine Rivet - UDF-MoDem
  : (Eymoutiers)
 Alain Rodet - Parti Socialiste, sortant : RÉÉLU
 Eric Benard - UDF-MoDem
 Sarah Gentil - UMP

Limousin
Politique dans le Limousin